Малина може да се отнася за:
 Малина (Rubus idaeus) – вид двусемеделни растения и техния плод
 Малина (Rubus) – род двусемеделни растения

Села 
 Малина — село в област Бургас, България;
 Малина — село в област Добрич, България;

Хора с име Малина 
 Малина – женско име;
 Малина – българска певица;
 Калина Малина (1898-1979) – българска детска писателка;

Други 
 Малина — хижа в Среден Пирин;
 Малина — хижа в Западна Стара планина;

Вижте също 
 Горна Малина — село в Софийска област, България;
 Долна Малина — село в Софийска област, България;
 Малино или Малина — село в Северна Македония;